Krongöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Krongöl, sjö i Uppvidinge kommun, 
Krongölen, Småland, sjö i Uppvidinge kommun, 
Krongölen, Östergötland, sjö i Ydre kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn